Цехановецький () — прізвище, що походить від Цехановець, рід шляхти герба Домброва.

Відомі представники:
 Цехановецький Кшиштоф (†1655) — державний діяч Великого князівства Литовського, воєвода мінський.
 Цехановецький Миколай Валеріян (†1672) — державний діяч Великого князівства Литовського, воєвода мстиславський.
 Цехановецький Альбрехт Костянтин (†1675) — державний і військовий діяч Великого князівства Литовського.
 Цехановецький Йоаким (†1719) — білоруський чернець василіянин, єпископ Пінської єпархії Руської Унійної Церкви.
 Цехановецький Григорій Матвійович (1833—1889) — український економіст, професор, ректор.
 Цехановецький Анджей (1924—2015) — польський вчений білорусист, громадський та культурний діяч, засновник «Фонду Цехановецьких» у м. Варшаві.

Білоруські прізвища
Польські прізвища